Желдець — село, Львівська область, Кам'янка-Бузький район
 Желдець — річка, права притока Рати